Муса Хилаль ( ) — советник суданского министра внутренних дел и предполагаемый лидер проправительственного суданского ополчения «Джанджавид», которое принимает активное участие в войне в Дарфуре, сражаясь против сепаратистов.

Биография 
Муса Хилаль родился в 1961 году, точная дата неизвестна. Его клан Ум Джалул осуществлял руководство племенем арабского племени махамидов в Дарфуре. Махамиды являются частью более крупной конфедерации племен скотоводов (аббала) племени Ризейгат. Хилаль являлся лидером ополчения «Джанджавид», которое было ответственным за ряд военных преступлений против гражданского населения в 2003 году в рамках действий по борьбе с повстанцами. 21 января 2008 года федеральное правительство Судана объявило о назначении Муса Хилала на должность главного советника в МВД. Эта должность позволила ему координировать свои действия с региональными лидерами Дарфура.

В январе 2014 года Хилаль дезертировал из правящей Партии национального конгресса Судана и основал новое движение, известное как Суданский революционный совет пробуждения  По состоянию на конец марта того же года Хилаль управлял собственной администрацией в Северном Дарфуре, а его войска контролировали целых города: Сараф-Умра, Кутум, Кабкабия и район Эль-Ваха.

Хилаль был арестован в ноябре 2017 года и осуждён за военные преступления по отношению к мирным жителям<ref></ef></ref>.

Исходя из слов самого Муса Хилала, он занимался набором новобранцев для «Джанджавид», хотя постоянно отрицает принадлежность к верховному командованию джанджавидов, и лишь является влиятельным шейхом в Дарфуре. Хилаль также утверждает, что действия джанджавидов организованы и направлены федеральным правительством в Хартуме под руководством президента Судана Омара Хасана аль-Башира. В видеоинтервью с Хьюман Райтс Вотч Муса Хилаль заявил, что все нападения ополченцев непосредственно подготовлены суданским правительством”.

11 марта 2021 года освобожден Мусса Хилал, лидер «Джанджавид», арабские ополченцы, обвиненные в совершении злодеяний в Дарфуре, получили помилование. Помилование предоставлено Суверенным советом, учреждением, ответственным за переходный период в Судане. Мусса Хилал остается под санкциями ООН и обвиняется в серьезных преступлениях в Дарфуре.

Примечания

Ссылки 
 "In Sudan, 'a Big Sheik' Roams Free" by Emily Wax, The Washington Post, July 18, 2004
 "Darfur: Militia Leader Implicates Khartoum", Human Rights Watch, 2005
 "Darfur Notebook: Death in the Desert" by Jonathan Karl, ABC News's Nightline, 2 May 2005 (with interview notes of Hilal)
 "Janjaweed 'leader' denies genocide" BBC News's Panorama, 14 November 2004

Политика Судана
Дарфур